Yaesu – międzynarodowa marka sprzętu radiowego
 Yaesu – miasto w Japonii